Un moniteur peut désigner :
 Un moniteur : on parle par exemple de moniteur des premiers secours, d'auto-école ou de ski.
 Un moniteur ou professeur de ski. En France, un éducateur sportif titulaire d'un brevet d'État pour l'enseignement du sport délivré par l'École nationale de ski et d'alpinisme.
 Un encadrant, par exemple un moniteur de colonie de vacances, bien que le terme exact soit « animateur ». En France, les « monos » sont titulaires du BAFA. En Belgique, les animateurs sont titulaires du BACV.
 Un moniteur de l'enseignement supérieur.
 Un moniteur-éducateur chargé d’enfants et d’adolescents inadaptés ou handicapés.
 Un dispositif permettant de surveiller des paramètres, de « monitorer », notamment en médecine. Voir aussi .
 Un écran d'ordinateur.
 Un moniteur vidéo. On oppose moniteur à « téléviseur » du fait qu'un moniteur n'a pas de dispositif de réception des signaux de télévision.
 Un moniteur est un système logique en informatique, servant à la synchronisation des tâches.
 Un moniteur système est un logiciel qui permet de voir en temps réel l'état d'un système informatique.
 Un moniteur transactionnel est un logiciel destiné à gérer des transactions informatiques.
 Un navire de guerre du , en anglais monitor
 Un genre de reptiles, les varans, 

Moniteur est aussi un nom propre pouvant désigner :
 Saint Moniteur, évêque d'Orléans au .

 le Moniteur belge, recueil officiel des lois en Belgique (journal officiel) ;
 Le Moniteur universel, journal fondé pendant la Révolution française, ancêtre du Journal officiel de la République française ;
 Le Moniteur du Puy-de-Dôme, journal régional paru entre 1856 et 1944 ;
 Le Moniteur, en forme longue Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, revue professionnelle française créée en 1903, titre phare du Groupe Moniteur.

Voir aussi